А́бов (, ) — историческая область Словакии и Венгрии. Располагается вокруг словацкого города Кошице и на севере венгерского мёдье Боршод-Абауй-Земплен.

География 
Абов располагается в долине реки Горнад между словацкими Кошицами и венгерским Мишкольцем. Абов трижды был административно соединён с Турнянским комитатом: в 1786—1790, 1848—1859 и 1881—1918 годах.

Административный центр 
Первым центром Абовского комитата была крепость Абауйвар (ныне деревня в Венгрии), который получил своё имя в честь короля Самуила Абы. С 1262 года — Форро, с XVI века — Гёнц, в середине XVII века центром стали Кошице.

Музей 
В селе Форро, Северная Венгрия, находится Музей Абовы.

См. также 
 Абовские говоры

Ссылки 
 Абовски Град

Исторические области Европы
Исторические области Словакии